Singsjön kan syfta på
Singsjön, Östersunds kommun, by utanför Brunflo i Östersunds kommun, Jämtland, 
Singsjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Singsjön (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (6,41 km²)
Singsjön, Östersunds kommun, ligger vid denna sjö
Singsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,82 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn